Benediktinski samostan sv. Marije u Zadru
 Benediktinski samostan Sv. Marije na Mljetu